Чулда — река в России, протекает в Алтайском крае. Устье реки теряется в болоте в 1 км восточнее реки Неня, на 128 километре её течения. Длина реки составляет 24 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Бия, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Бассейн Нени
Реки Солтонского района